

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe
 Czaplinek – miasto 
  Czaplinek – część wsi Lenartów w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Kocierzew Południowy 
 Czaplinek – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Zgierz 
 Czaplinek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Góra Kalwaria

Inne 
 Czaplinek – gmina miejsko-wiejska
 Czaplinek – dawna gromada
 Czaplinek – stacja kolejowa

Zobacz też 
  Czaple, Czaplów
 Lądowisko Czaplinek-Broczyno, Linia kolejowa Czaplinek – Jastrowie